

Персоны 
 Луиза Великобританская (7 декабря 1724 — 19 декабря 1751) — младшая дочь короля Великобритании Георга II и Каролины Бранденбург-Ансбахской.
 Луиза Анна Великобританская (19 марта 1749 — 13 мая 1768) — третья дочь принца Уэльского Фредерика и Августы Саксен-Готской.
 Луиза Великобританская (18 марта 1848 — 3 декабря 1939) — четвёртая дочь британской королевы Виктории и её супруга Альберта Саксен-Кобург-Готского.
 Луиза Великобританская (20 февраля 1867 — 4 января 1931) — старшая дочь короля Эдуарда VII и Александры Датской.